een aantal gemeenten in Tsjechië
 Chlistov (okres Klatovy)
 Chlístov (okres Třebíč)
 Chlístov (okres Rychnov nad Kněžnou)
 Chlístov (okres Benešov)